Regiment 12 (auch Regiment Nr. 12) oder 12. Regiment steht für folgende Regimenter (sortiert nach Waffengattung, darin nach Zeitalter): 

Infanterie:

Kavallerie:
 Dragoner-Regiment „von Arnim“ (2. Brandenburgisches) Nr. 12 der neupreußischen Armee
 Thüringisches Husaren-Regiment Nr. 12 der neupreußischen Armee
 Jäger-Regiment zu Pferde Nr. 12 der neupreußischen Armee
 Litthauisches Ulanen-Regiment Nr. 12 der neupreußischen Armee

Artillerie: